Диссимиля́ция (от  «раз» и  «подобный»):
 Диссимиляция в языкознании — процесс, обратный ассимиляции: изменение одного из двух похожих звуков;
 Диссимиляция в химии и биологии — утрата сложными веществами своей специфичности, разрушение сложных органических веществ до более простых.